Ova božićna pjesma mogla bi se uz pjesmu 'Narodi nam se' nazvati prvom himnom Božića. U ovoj pjesmi se posebno očituje narodni duh, "narodovanje božićne pjesme". Narodi tako stoje na početku a čuju se i u pripjevu: ":....Svaki narod, čuj, čuj....", i u trećoj kitici: "I ti svijete čitavi...."

Poveznice 
 Božićne skladbe

Božićne pjesme